Antífem de Rodes (Antifemos,  fou el fundador de la ciutat de Gela el 690 aC amb emigrants rodis (dirigits per Herodos de Lindos) i cretencs (aquestos dirigits per Entimos). Era natural de Lindos. El seu germà Dacios va fundar Faselis. Pausànies diu que va conquerir la ciutat d'Omface als sicans i que hi va trobar una estàtua feta per Dèdal. Alguns el consideren un mite.

Referències 

Colonitzadors de l'antiga Grècia
Antffem de Rodes